Pablatnice může být:
 zástupce žab z čeledi pablatnicovití (Megophryidae)
 české označení několika rodů této čeledi:
 Pablatnice (rod Atympanophrys)
 Pablatnice (rod Brachytarsophrys)
 Pablatnice (rod Leptobrachella)
 Pablatnice (rod Leptobrachium)
 Pablatnice (rod Leptolalax)
 Pablatnice (rod Megophrys)
 Pablatnice (rod Ophryophryne)
 Pablatnice (rod Xenophrys)